Artafernes (persa antic Artafarnah "Glòria del dret", avesta arəta i aša, i xarənah, elamita Irdaparna o Irdapirna,accadià Ar-ta-pir-na, arameu Rtprn, indi antic Ṛtaparṇa o Ṛtuparṇa) fou un nom persa portat per diversos personatges entre els quals:
 Artafernes, fill d'Histaspes i germà de Darios I el Gran, sàtrapa de Lídia 
 Artafernes, príncep i general persa.
 Artafernes, ambaixador persa